Mészáros Márton (1970?– ) gyerekszínész, A kisfiú meg az oroszlánok (1979), a Csupajóvár (1980), a Tündér Lala (1981) c. mesefilmek főszereplője Mészáros Marci művésznéven.
Mészáros Márton (1977– ) Móricz Zsigmond-ösztöndíjas irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa
Mészáros Márton (?– ) színművész, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja.

Hasonló névvel
Mészáros Márton János (?– ) színművész, a Szegedi Nemzeti Színház tagja